Ахлебинино — село в Перемышльском районе Калужской области России. Административный центр сельского поселения «Село Ахлебинино».

География 
Расположено на правом берегу Оки.

Население

История 
В XVI веке село принадлежало князьям Охлябининым, в XVII веке — семейству Пятовых. В 1628—1629 годах за Пятовыми в Ахлебинино числилась церковь Успения Пресвятой Богородицы, которая была перестроена в 1683 году. В XIX веке хозяевами села были Баскаковы, а в конце XIX века новыми владельцами становятся Коншины. При Баскаковых в 1838 году обветшавшая церковь была разобрана и на её месте устроена каменная часовня. Н. Н. Коншин построил в Ахлебинино усадьбу с верхним парком и системой террас, ведущих к пойме реки. После его смерти в 1915 году владелицей усадьбы осталась его вдова И. Я. Коншина, стараниями которой в селе были построены церковная школа (1905), сиротский приют и каменная церковь (1916).

В 1923 году Успенская церковь была закрыта. В 1927 году на кирпичи разобран восточный флигель усадьбы, здание церковно-приходской школы снесено в 1970. Усадьба Ахлебинино поставлена на гос. охрану в 1991 году.

Во второй половине декабря 1941 года в селе квартировал немецкий генерал Готхардт Хейнрици.

Примечания

Литература